Henryk Pobóg-Malinowski (1889-1930) – polski działacz niepodległościowy
 Henryk Malinowski (1904-1995) – oficer Polskiej Marynarki Wojennej, szachista, działacz społeczny
 Henryk Malinowski (1911-1970) – działacz komunistyczny, publicysta
 Henryk Malinowski (ur. 1940) – polski entomolog